Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Joseph :

Belgique 
 Gare de Sint-Jozef ()

France 
 Gare de Colmar-Saint-Joseph
 Gare de Saint-Joseph (Nantes)
 Gare de Saint-Joseph-le-Castellas

Saint-Joseph